Suárez (Cauca) — município colombiano
Coronel Suárez — município argentino
Nicolás Suárez — província boliviana
Puerto Suárez — cidade boliviana
Palazzo Corsini Suarez — na Itália
Luis Alberto Suárez — futebolista uruguaio

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos